Gneo Anicio fu legato di Paullo nella guerra macedonica del 168 a.C.;
 Tito Anicio è noto per aver testimoniato che Quinto Tullio Cicerone lo aveva incaricato di acquistare una proprietà nella periferia di Roma per lui, nel 54 a.C.;
 Gaio Anicio era senatore, amico e vicino di villa di Marco Tullio Cicerone, il quale gli diede una lettera di presentazione quando Anicio partì per l'Africa.